Kombiverkehr steht für:

 Kombinierter Verkehr, eine mehrgliedrige Transportkette
 Kombiverkehr (Unternehmen), deutsches Logistik- und Verkehrsunternehmen